La ligne 50 du tramway de Budapest (en hongrois : budapesti 50-es jelzésű villamosvonal) circule entre Határ út et Béke tér. Elle dessert les 19 et , dans la grande périphérie de Budapest.

Histoire

Chronologie

Les origines

La mise en service

Tracé et stations

Tracé

Liste des stations

Ateliers

Plan des voies

Exploitation

Desserte

Matériel roulant

Le personnel d'exploitation

Tarification et financement

Trafic

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Tramway de Budapest